ТШЦ — многозначная аббревиатура:
 ТШЦ — термоштанга цифровая
 ТШЦ — твердомер по Шору цифровой

См. также 
  — аббревиатура латиницей